Andreas Veerpalu (ur. 24 maja 1994 w Otepää) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Sportclub Sparta.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 14 lutego 2011 roku, podczas zawodów „Olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy” w czeskiej miejscowości Liberec, gdzie zajął 25. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 stycznia 2015 roku w Otepää, gdzie zajął 67. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Jego ojciec Andrus to wybitny estoński biegacz narciarski, trzykrotny medalista olimpijski. Jego siostra Anette również jest biegaczką narciarską.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Veerpalu nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Estońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Estońscy sportowcy ukarani za doping
Ludzie urodzeni w Otepää